

Pessoas
Nélson Pereira
 Nélson Augusto Tomar Marcos

Desambiguações de antropônimos